Музей пива:

Германия 
 Музей пива и Октоберфеста в Мюнхене (см. Октоберфест)
 Музей пива в Нихайме
 Музей пива в Кульмбахе
 Музей пивоварения (Альтенбург) в Альтенбурге
Франконский музей пива в Бамберге

Ирландия 
 Музей пива Гиннесс

Нидерланды 
 Музей пива в Алкмаре (Nederlands Biermuseum De Boom)

Литва 
 Музей пива в Биржайском замке
 Музей пива «Утянос алус» в пивоварне «Утянос алус»

Россия 
 Музей пива «Очаково» в Москве
 Музей пива в Санкт-Петербурге
 Музей пива в Чебоксарах

Польша 
 Музей пивоварения (Бельско-Бяла) (Бельско-Бяла)
 Музей пивоварения (Живец) (пивоварня «Живец»)
 Музей пивоварения (Тыхы)

США 
 Музей пива (Бостон) в Бостоне
 Музей пива и пивоварения в Милуоки

Украина 
 Музей пива во Львове

Япония 
 Музей пива в Саппоро

Примечания 

Музеи пива